Zapardiel de la Cañada kan syfta på:

Spanien 

 Zapardiel de la Cañada (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Zapardiel de la Cañada (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila,